Parkdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parkdale (Alabama)
 Parkdale (Arkansas)
 Parkdale (Michigan)
 Parkdale (Minnesota)
 Parkdale (Missouri)
 Parkdale (New Jersey)
 Parkdale (Oregon)

in Australien:
 Parkdale (Victoria)

auf Neuseeland:
 Parkdale (Neuseeland)